Příjmení Lindner (ženský tvar s přechýlením Lindnerová) nosí více osobností:

 Dieter Lindner (1937–2021) – německý atlet
 Ernst Lindner (1935–2012) – východoněmecký fotbalista a trenér
 Ernst Lindner (architekt) (1870–1956) – rakouský architekt
 Gustav Adolf Lindner (1828–1887) – český pedagog
 Heinrich Lindner (?–1901) – rakouský politik německé národnosti
 Heinz Lindner (* 1990) – rakouský fotbalista
 Christian Lindner (* 1979) – německý politik (FDP)
 Manfred Lindner (* 1957) – německý fyzik
 Martin Lindner (* 1964) – německý politik (FDP)
 Matthias Lindner (* 1965) – německý fotbalista
 Richard Lindner (1901–1978) – americký malíř, umělec německého původu
 Theodor Lindner (celým jménem Ernst Friedrich Theodor Lindner; 1843–1919) – německý historik
 Tobias Lindner (* 1982) – německý politik (Zelení)
 Herta Lindnerová (1920–1943) – česko-německá odpůrkyně nacismu

podobná příjmení
 Lintner

jiné významy
 Lindnerova vila – vila v Ústí nad Labem

Externí odkazy 
 

Německá příjmení